Соревнования в эстафете 4×6 км среди женщин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 13 марта.

Сборная Германии выиграла золото в женской эстафете третий раз за последние 4 чемпионата мира. При этом в их составе не было ни одной биатлонистки, кто побеждал в 2011 и 2012 годах. Француженки сумели выиграть серебро, несмотря на штрафной круг 18-летней дебютантки Жюстин Брезаз, выступавшей на третьем этапе. Итальянки повторили свой успех 2013 года, когда заняли третье место.

Сборная Чехии, которая считалась одним из основных фаворитов, финишировала только восьмой из-за неудачной стрельбы Йитки Ландовой (один штрафной круг) и Вероники Витковой (два штрафных круга).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015